Università di Granada
Unified Glare Rating
Unit Group Rations